

Carriera

Club
Dopo gli esordi in patria, dove ha vinto due coppe e 5 campionati,è passato all', formazione della prima divisione sudafricana.

Nazionale
Nel 2015 ha esordito nella Nazionale dello Zimbabwe.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale zimbabwese